Cassiano peut faire référence à :

Personnalités

Prénom 
Cassiano Branco (1897—1970), un architecte portugais,
 (1862–1951), botaniste né en Italie et ayant vécu au Mexique,
 (1971- ), nageur brésilien,
 (1989- ), personnalité brésilienne,
Cassiano dal Pozzo (1588–1657), personnalité italienne,
 (1895–1974), journaliste, critique littéraire et poète brésilien,
 (1975- ), footballeur brésilien.

Nom de famille 

,
 (1967- ), musicien jazz brésilien.

Lieux 

San Cassiano, ville et commune de la province de Lecce, ainsi qu'une région de Pouilles, dans le sud-est de l'Italie,
(18335) San Cassiano, objet céleste découvert le .
Église San Cassiano, église du XIV siècle située à Venise,
, une formation géologique des Dolomites.

Voir aussi 

Cassino